

Ґолоти — село в гміні Уніслав Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґолоти — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства